Piotr Witkowski - polski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny
 Piotr Witkowski - polski gitarzysta basowy